HMS Sovereign of the Seas, 17. századi hadihajó
 Sovereign of the Seas (klipper), 1852-ben épült klipper
 MS Sovereign, korábban Sovereign of the Seas, 1988-ban épült utasszállító hajó